Gelekpʽu – miasto w Bhutanie, w dystrykcie Sarpang
 Gelekpʽu – gewog w Bhutanie, w dystrykcie Sarpang